Ꚁ ꚁ (две) - кирилична літера, яка протягом 1909-1926 років використовувалася у абхазькому алфавіті, яка потім була замінена на Дә.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Cyrillic_letters